Ehe steht für:
 Ehe, Heirat, eine institutionalisierte Verbindung zwischen zwei oder mehr Personen

Ortsnamen:
 Ehe (Diespeck), Dorf der Gemeinde Diespeck, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Flussnamen:
 Ehe (Flussname), vor allem in Ostfriesland ein häufiger Flussname, siehe dort zur Namensherkunft
 Ehe oder Große Ehe oder Ehebach (Aisch), linker Zufluss der Aisch bei Bruckenmühle, Gemeinde Diespeck, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Kleine Ehe, linker Zufluss des Ehebachs (zur Aisch) vor Markt Sugenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Westerender Ehe, linker Zufluss des kurzen Heikeschloots zwischen Großem und Kleinem Meer/Hieve bei Loppersumer Meedehaus, Ortsteil Loppersum, Gemeinde Hinter, Landkreis Aurich, Niedersachsen; passiert Westerende-Kirchloog, Gemeinde Ihlow, Landkreis Aurich
 Sandhorster Ehe, Zufluss des Ringkanals bei Westerende-Kirchloog, Gemeinde Ihlow, entsteht bei Sandhorst, Stadt Aurich, beide Orte im Landkreis Aurich, Niedersachsen

EHE als Abkürzung:
 Malignes epitheloides Hämangioendotheliom, seltene bösartige Tumorerkrankung von Blutgefäßen

 Eine Ehe steht für:
 Eine Ehe (1956), schwedisches Filmdrama von Anders Henrikson
 Eine Ehe (1968), deutsches Filmdrama von Hans-Rolf Strobel und Heinrich Tichawsky
 Eine Ehe (1974), französisches Filmdrama von Claude Lelouch

Siehe auch:
 Ehebach (Begriffsklärung)
 Heiraten (Begriffsklärung)

EHE